Termin SERC ima više značenja.

 Fosfoserin transaminaza, enzim
 Betahistin, lek